Het Tibetaanse pinyin is de officiële romanisatievorm van het Tibetaans in de Volksrepubliek China. Het Tibetaanse pinyin is gebaseerd op het Lhasa skad (het lokale dialect van Lhasa en omstreken). Het wordt in China gebruikt om Tibetaanse namen zoals plaatsnamen en eigennamen te romaniseren.

Tabel verschillende romanisatievormen van het Tibetaans

Zie ook 
 Wylie
 Tibetaanse literatuur
 Tibetaans schrift
 Tibetaanse kalligrafie

Romanisatievorm
Pinyin